Джада Стивенс (, имя при рождении — Кандис Джексон (); род. 4 июля 1988 года, Снелвилл, Джорджия, США) — американская порноактриса и модель.

Ранняя жизнь 
Джада родилась в городе Снелвилл, Джорджия, но вскоре её семья переехала в Атланту, штат Джорджия, США. Джада перепробовала много профессий, но успех пришёл, когда она, как и большинство порноактрис, работала стриптизёршей в одном из заведений Атланты. Именно там её заметили и по достоинству оценили. Предложение сниматься в индустрии развлечений для взрослых девушка приняла не раздумывая. Её привлекали мировая слава и возможность хорошо заработать.

Карьера в порнофильмах 
Свой первый порнодебют Джада исполнила в 2008 году, появившись в откровенных съёмках на крупных сайтах для взрослых, таких как Bang Bros. Но настоящая популярность пришла к актрисе в 2010 году, когда она начала работать на нескольких крупных порностудиях в Лос-Анджелесе (Black Market, Hundies и Cherry Boxxx.). Принимает участие в порнороликах разных жанров: лесби, анального, группового. Джада снимается как с мужчинами, так и с женщинами. Она также является любительницей межрасового секса.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 Твиттер Джады Стивенс
 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Члены Зала славы Urban X
Ангелы Vixen